De Rodestraat (oude spelling: Roodestraat), vroeger ook wel Roode Weg geheten, is een straat in de wijk Sinselveld, aan de zuidrand van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in zuidelijke richting vanaf de Sloterbeekstraat tot aan de Zuidsingel.

Geschiedenis 
De straat dankt haar naam aan de rode aarde van de Middeleeuwse glacisweg, die tussen de Keulsepoort en de Roermondsepoort van oost naar west liep.

Na de slechting van de vestingwerken werd door het Rijk bepaald, dat (onder andere in Venlo) de omgeving van de vestingwerken moest worden bebouwd. Hiervoor werd een plan van uitleg opgesteld, die in Venlo door Frits van Gendt werd ontworpen.

In 1909 werd op de hoek met de Sloterbeekstraat onder de naam Venlose Veilingvereeniging een veiling geopend. Deze fuseerde in 1946 met de Coöperatieve Veilingvereeniging Venlo, maar in 1958 was zij weer zelfstandig. Vanaf dat moment werd een pand in de wijk Hagerhof betrokken onder de naam Venlose Groente Veiling.

Tegenwoordig loopt de straat, in tegenstelling tot de vroegere glacisweg, van noord naar zuid. Aan de straat is rond de eeuwwisseling veel nieuwbouw gepleegd.

Straat in Venlo
Vestingwerk van Venlo